Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Bernd Karbacher 5-7, 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Bernd Karbacher (finale)
 Rodolphe Gilbert (secondo turno)
 Bart Wuyts (primo turno)

 Markus Naewie (primo turno)
 Michiel Schapers (quarti di finale)
 Markus Zoecke (secondo turno)
 Thierry Champion (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1992